Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Silvia Farina Elia che ha battuto in finale Karolina Šprem 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Jelena Dokić (secondo turno)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (primo turno)
 Eléni Daniilídou (primo turno)

 Elena Bovina (primo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Silvia Farina Elia (campionessa)
 Elena Lichovceva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2003